

Новоандрієвка — село, Бурабайський район, Акмолинська область
 Новоандрієвка — село, Мамлютський район, Північноказахстанська область

Новоандрієвка — село, Бурлинський район, Алтайський край
 Новоандрієвка — присілок, Кармаскалинський район, Башкортостан
 Новоандрієвка — присілок, Сладковський район, Тюменська область

Див. також 
 Андрієвка
 Новоандріївка

ru:Новоандреевка